Sara – moglie di Abramo, celebrata il 19 agosto dalla Chiesa copta; il 24 dicembre, data in cui si festeggiano tutti gli antenati di Gesù, dalla Chiesa cattolica; per estensione viene ricordata anche il 9 ottobre,ed il 13 Agosto, data in cui si festeggia sant'Abramo, suo sposo;
 Sara di Antiochia – martire di Alessandria, commemorata il 20 aprile;
 Sara la Nera – venerata dai Rom, celebrata il 24 maggio;
 Beata Sára Salkaházi – vergine e martire, commemorata il 27 dicembre.